Burukan () steht für:

 Burukan (Wetterstation), Wetterstation im Rajon Tuguro-Tschumikanski in der Region Chabarowsk
 Burukan (Fluss), Nebenfluss des Flusses Segondy in der Oblast Tomsk
 Burukan (Rajon Gasimurski Sawod), ein Dorf im Rajon Gasimurski Sawod der Region Transbaikalien